Il singolare del torneo di tennis Rio de Janeiro Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Luiz Mattar che ha battuto in finale Francisco Roig 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Javier Sánchez (quarti di finale)
 Luiz Mattar (Campione)
 Jean-Philippe Fleurian (quarti di finale)
 Johan Anderson (secondo turno)

 José Francisco Altur (secondo turno)
 Cássio Motta (semifinali)
 Richard Fromberg (quarti di finale)
 Miguel Nido (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Rio de Janeiro Challenger 1989